Ро́ттер () — фамилия. Известные носители:
 Роттер, Джулиан (род. 1916) — американский психолог.
 Роттер, Иосиф — немецкий художник второй половины XIX — начала XX вв.
 Роттер, Мари-Тереза (род. 1987) — немецкая кёрлингистка.
 Роттер, Рафаэль (род. 1987) — австрийский хоккеист.
 Роттер, Хорхе (род. 1942) — аргентинский дирижёр.
 Роттер, Эмилия (1906—2003) — венгерская фигуристка-парница.
 Роттер-Ярнинская, Амелия (1879—1942) — польская артистка театра и кино.